Такмичење у скијашким скоковима на великој скакаоници у појединачној конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржано је у скакачком центру Рускије горки у Красној Пољани. Квалификације су одржане 14. фебруарa, а финале следећег дана 15. фебруарa 2014. године.

Учествовао је 61 такмичар из 21 земље. Грчка је у овој дисциплини дебитовала на олимпијским играма.

Земље учеснице 

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Сатница 
По локалном времену

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Учествовао је 61 такмичар. Првих 40 се квалификовало (КВ) за финале у којем су са 10 најбоље рангираних (АК) у Светском купу учествовали на финалном такмичењу 15. фебруара.]

Финале 
У финалу изведене су две серије скокова, У првој је скакакало 50 квалигикованих скакача, а у другој само 30 најбољих после прве серије.

Референце

Спољашње везе 

Скијашки скокови на Зимским олимпијским играма 2014.